Robert Weber - astronomo statunitense
Robert Weber (1849-1931) - militare e architetto svizzero
Robert Weber - pallamanista austriaco
Robert Weber (1886-1943) - politico svizzero
Robert Weber (1824-1896) - scrittore e giornalista svizzero
Robert Weber - tennista statunitense
Robert Weber (1838-1917) - tipografo e editore svizzero